«Dedicated» — третій студійний альбом німецького діджея ATB. Випущено 28 січня 2002 року лейблами Kontor і Radikal.

Список композицій 
 «Dedicated» (Andre Tanneberger) — 4:18
 «Hold You» (Kenneth Harrison, Tanneberger) — 3:34
 «Get High» (Tanneberger) — 4:02
 «You're Not Alone» (Tim Kellett, Robin Taylor-Firth) — 6:00
 «Halcyon» (RuDee, Tanneberger) — 4:03
 «Let U Go (New Version)» (Harrison, Tanneberger) — 3:33
 «I Can't Stand…» (Tanneberger) — 5:56
 «Hero» (Harrison, Tanneberger) — 4:27
 «I See It» (Tanneberger) — 4:28
 «Basic Love» (Tanneberger) — 7:30
 «I Wanna Cry» (Harrison, Tanneberger) — 4:26
 «Remember» (Tanneberger, Woody van Eyden) — 6:25

Спеціальне видання 
Диск 1:
 «Dedicated»
 «Hold You»
 «Get High»
 «You're Not Alone»
 «Halcyon»
 «Let U Go (New Version)»
 «I Can't Stand…»
 «Hero»
 «I See It»
 «Basic Love»
 «I Wanna Cry»
 «Remember»

Диск 2:
 «Hold You (Svenson & Gielen Remix)»
 «The Fields Of Love (Public Domain Club Mix)»
 «Killer (Lost Witness Remix)»
 «9 P.M. (Till I Come) (Bent Remix)»

Американське видання 
 «Dedicated»
 «Hold You»
 «Get High»
 «You're Not Alone»
 «Halcyon»
 «Let U Go (New Version)»
 «I Can't Stand…»
 «Hero»
 «I See It»
 «Basic Love»
 «I Wanna Cry»
 «Remember»
 «Hold You (Todd Terry Extended Mix)» (Bonus Track)

Бонусний CD:
 «Hold You» (Svenson & Gielen Remix)
 «The Fields of Love» (Public Domain Club Mix)
 «Killer» (Lost Witness Remix)
 «9 pm (Till I Come)» (Bent Remix)
 «Hold You» (Video Clip)

Японське видання 
 «Dedicated»
 «Hold You»
 «Get High»
 «You're Not Alone»
 «Halcyon»
 «Let U Go (New Version)»
 «Hero»
 «I Wanna Cry»
 «Remember»
 «Hold You (Svenson & Gielen Remix)»
 «Let U Go (Wippenberg Remix)»

Посилання 
 Dedicated на сайті The ATB Experience

Музичні альбоми 2002
Альбоми ATB